Манайло Федір Федорович (1910—1978) — український живописець, народний художник України (1976).
 Манайло Іван Федорович (1942—2010) — український художник.